San Juan Bautista può riferirsi a:
San Juan Bautista – comune della California (Stati Uniti)
San Juan Bautista – comune del Guatemala
San Juan Bautista – comune del Paraguay
San Juan Bautista – comune della Repubblica di Panama
San Juan Bautista de Ñeembucú – comune del Paraguay
San Juan Bautista Tuxtepec – comune del Messico